Влади́мир Смирно́в:
 
 
 Смирнов, Владимир Анатольевич (род. 1977) — российский футболист.
 Смирнов, Владимир Антонович (1920—1944) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Владимир Валерьянович (1929—2009) — советский инженер, специалист в области сварки. Лауреат Государственной премии.
 
 Смирнов, Владимир Викторович (1954—1982) — советский фехтовальщик-рапирист, чемпион и призёр Олимпийских игр.
 Смирнов, Владимир Георгиевич (род. 1932) — советский хоккеист с мячом, советский и российский тренер и спортивный функционер.
 Смирнов, Владимир Ефимович (1924—1943) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 
 Смирнов, Владимир Ипполитович (1915—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Владимир Константинович (1885—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Смирнов, Владимир Леонидович (род. 1947) — советский спортсмен (вертолётный спорт).
 Смирнов, Владимир Мартынович (1876—1952) — российский революционер-большевик, советский дипломат.
 
 
 
 
 
 Смирнов, Владимир Степанович (1895—1918) — российский революционер, большевик-подпольщик.
 Смирнов, Владимир Фёдорович (1899—1985) — югославский генерал